Горобченко — украинская фамилия. Известные носители:

 Горобченко, Владимир Дмитриевич (1937—1992) — советский физик.
 Горобченко, Сергей Борисович (род. 1972) — российский актёр театра и кино.